Эстезиоло́гия (aesthesiologia,  — «чувство, ощущение») — раздел анатомии и физиологии, изучающий строение, топографию, функции, развитие органов чувств в филогенезе и онтогенезе. Органы чувств, или анализаторы, представляют собой сложные нервные приборы, специализированные на восприятии, проведении и анализе нервного возбуждения.

Различают пять органов чувств:

 Глаза (зрение),
 Уши, включая вестибулярный аппарат (слух и чувство равновесия),
 Язык (вкус),
 Нос (обоняние),
 Кожа (осязание).

История  
Первые представления о строении и функции органов чувств имеются в трудах Гиппократа и Аристотеля. Гален в книге «О назначении человеческого тела» описал строение глаза и создал первую теорию возникновения зрительных образов — так называемую теорию эманации. Согласно представлениям арабского философа 10 века Ибн-аль-Хайсама (Альгазена), светочувствительным отделом глаза является хрусталик. Эти представления разделял Ибн-Сина. В своем труде «Канон врачебной науки» он рассматривает нос как орган обоняния, описывает строение уха, излагает свою теорию восприятия звука. Впервые все пять органов чувств описал Андреас Везалий. На протяжении 16—18 веков были открыты детали строения органов чувств. Коломбо (R. Colombo) описал строение слуховых косточек среднего уха, Бартоломео Евстахий — строение внутреннего уха, слуховой трубы и мышц барабанной полости, Альфонсо Корти — спиральный орган улитки, Фабриций (H. Fabricius) — строение радужки глаза, Фредерик Рюйш — кровеносные сосуды глаза, Цинн (J. G. Zinn) — ресничное тело.

Примечания

Литература 
 
 
 Учение об органах чувств - Эстезиология.
 

Анатомия